Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Олимпийских играх 1948 года проводились только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1948
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Великобритании
1948 год в тяжёлой атлетике